Rivesaltes (gemeente), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales
 Rivesaltes (wijn), een versterkte zoete Franse dessertwijn uit de Rousillon
 Muscat de Rivesaltes, een versterkte, zoete, witte Franse dessertwijn uit de Rousillon
 Kanton Rivesaltes, een kanton van het Franse departement Pyrénées-Orientales
 Station Rivesaltes, een spoorwegstation in de Franse gemeente Rivesaltes